Kunststeen (bouwmateriaal), iedere combinatie of mengsel van materialen, als bouwmateriaal
 Betonsteen
 Terrazzo (materiaal), ook wel granito of terrazzo
 Naam voor een molensteen die van een natuursteenvervanger is gemaakt.